Гудоу:
 Гудоу — река в Закавказье
 Гудоу — платформа Абхазской железной дороги